Ashleigh Barty e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme. Barty ha fatto coppia con Victoria Azarenka, mentre Schuurs ha fatto coppia con Anna-Lena Grönefeld.

Le due coppie si sono affrontate in finale con la vittoria di Azarenka e Barty con il punteggio di 4-6, 6-0, [10-3].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (secondo turno)

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (finale)

Wildcard 

  Deborah Chiesa /  Jasmine Paolini (primo turno)
  Sara Errani /  Martina Trevisan (primo turno)

  Anastasia Grymalska /  Giorgia Marchetti (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2019